Maatje (inhoudsmaat), een oude maateenheid
Hollandse Nieuwe, maatjesharing
Buddy, vriendje, helper